Takács Jenő (1902–2005) zeneszerző, zenepedagógus
 Takács Jenő (1929) villamosmérnök, egyetemi kutató Oxfordban
 Takács Jenő (1962) labdarúgó (ZTE)